Ди́денко — украинская фамилия.

Известные носители 

 
 
 
 Диденко, Анна Павловна (род. 1944) — украинский мастер гончарной игрушки.
 
 Диденко, Валерий Антонович (род. 1946) — советский гребец.
 
 Диденко, Владимир Петрович (1925—2002) — советский железнодорожник. Герой Социалистического Труда.
 Диденко, Гавриил Власович (1908—1970) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Диденко, Григорий Витальевич (род. 1978) — украинский государственный деятель.
 Диденко, Даниил Григорьевич (1916—1973) — танкист, Герой Советского Союза.
 Диденко, Евгений Анатольевич (в монашестве Елевферий; 1940—2016) — архимандрит РПЦ.
 Диденко, Зинаида Захаровна (1938—2018) — советская и российская оперная певица.
 Диденко, Игорь Николаевич (род. 1964) — украинский бизнесмен и государственный деятель.
 Диденко, Клавдия Михайловна (известна как: Половикова; 1896—1979) — советская актриса.
 Диденко, Лилия (род. 1988) — украинская футболистка.
 
 Диденко, Михаил Петрович (1913—1989) — советский украинский учёный-правовед.
 Диденко, Надежда Викторовна (род. 1986) — украинская фристайлистка.
 
 Диденко, Олег Алексеевич (род. 1975) — российский оперный певец.
 Диденко, Олеся Николаевна (род. 1981) — российская футболистка.
 Диденко, Сергей Александрович (известен как: Сергей Садов; род. 1975) — русский писатель-фантаст.
 Диденко, Степан Яковлевич (1913—1991) — металлург-прокатчик, Герой Социалистического Труда.
 Диденко, Текля Тимофеевна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Диденко, Юлия Александровна (род. 1978) — украинский политик.

Примечания